Apra är ett släkte av svampar. Apra ingår i familjen Raveneliaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Referenser

Basidiesvampar
Apra